Vladas Mikenas (Tallinn, 17 april 1910 – Vilnius, 3 november 1992) was een Estlandse schaker.

Op jonge leeftijd vertrok Mikenas naar Litouwen van welk land hij vijf maal kampioen werd. In 1950 werd hij FIDE meester en in 1971 internationaal meester correspondentieschaak. Hij speelde ook vijf keer in de schaakolympiade mee.

Vladas Mikenas heeft een variant op zijn naam staan in de Engelse opening met de zetten: 1.c4 Pf6 2.Pc3 e6 3.e4.

Externe link 
 

Estisch schaker
Schaker uit de Sovjet-Unie
Schaakgrootmeester